That Way – singolo di Lil Uzi Vert del 2020
 That Way – singolo di Tate McRae e Jeremy Zucker del 2021